Шляхто — фамилия. Известные носители:

 Шляхто, Евгений Владимирович (род. 1954) — российский учёный-кардиолог, академик РАН.
 Шляхто, Татьяна Семёновна (род. 1955) — советская белорусская легкоатлетка, судья.